Кобер (Kober) — немецкая фамилия.

Фамилия 
  (1879—1958) — немецкий раввин и историк.
 Кобер, Александр Павлович (1926—1942; более известен как Шура Кобер) — советский пионер-герой, участник подпольного движения «Николаевский центр» в Николаеве в годы Великой Отечественной войны.
 Кобер, Алиса (1906—1950) — американский историк, археолог, филолог.
 Кобер, Амели (род. 1987) — немецкая сноубордистка, многократная призёр олимпийских игр и мира.
  (1900—1975) — американский юморист, писатель, сценарист, пресс-агент.
  (род. 1971) — немецкая спортсменка-паралимпиец.
 Кобер, Джефф (род. 1953) — американский актёр кино и телевидения.
 Кобер, Ларс (род. 1976) — немецкий гребец-каноист.
 Кобер, Леопольд (1883—1970) — австрийский геолог.
 Кобер, Мартин (ок. 1550 — до 1598) — немецкий художник.
  (1865—1930) — немецкий авиационный инженер, внёс существенный вклад в создание первого в мире дирижабля жёсткого типа.
  (род. 1984) — американский актёр театра, кино и телевидения.

См. также 
 Кёбер — немецкая фамилия